Алкей (, Alkaios, ) може да се отнася за:

 Алкей (син на Персей), цар на Тиринт
 Алкей, син на Андрогей 
 Алкей, цар на Ликия, син на Херакъл и Омфала 
 Алкей, боец в Троянската война

 Алкей от Лесбос, гръцки лирик (* ок. 620 пр.н.е., † ок. 580 пр.н.е.)
 Алкей от Митилена, син на Микос, гръцки лирик (4 век пр.н.е.)
 Алкей от Месена, гръцки лирик ок. 200 пр.н.е.

 (12607) Алкей, астероид